Il singolare femminile del Brisbane International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Li Na era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Viktoryja Azaranka ha vinto in finale  6–3, 6–1, contro Marion Bartoli.

Teste di serie 

  Ana Ivanović (quarti)
  Viktoryja Azaranka (campione)
  Marion Bartoli (final)
  Daniela Hantuchová (primo turno)
  Amélie Mauresmo (semifinali, infortunata)

 Kaia Kanepi (primo turno)
 Marija Kirilenko (infortunata)
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Ai Sugiyama (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brisbane International 2009